Марч () — английская фамилия. Известные носители:

 Марч, Алейда (род. 1936) — кубинская революционерка.
 Марч, Джейн (род. 1973) — английская актриса.
 Мэри Марч, или Демасдуит — одна из последних представительниц племени беотуков.
 Марч Меса, Насария Игнасия (1889—1943) — испанская монахиня, католическая святая.
 Марч, Пегги (род. 1948) — американская певица.
 Марч, Стефани (род. 1974) — американская актриса и публичный деятель.
 Марч, Элспет (1911—1999) — английская актриса.
 Марч, Фредрик (1897—1975) — американский актёр, лауреат премии «Оскар».

 Граф Марч — британский дворянский род, основателем которого был заговорщик Роджер Мортимер.

Бренды и организации 
 Марч — британская гоночная команда и производитель гоночной техники.
 Ниссан Марч — модель японского производителя Nissan.

Примечания